királyi palota (Ahet-Aton)
 királyi palota (Amszterdam)
 királyi palota (Caserta)
 királyi palota (Milánó)
 királyi palota (München)
 királyi palota (Nápoly)
 királyi palota (Párizs)
 Portici királyi palota
 Roskilde-i királyi palota
 Stockholmi palota
 királyi palota (Varsó)
 királyi palota (Visegrád)
 királyi palota (Wawel)

lásd még:
 Buckingham-palota
 Budavári Palota
 Hofburg